Ortmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ortmeier (Daniel David Ortmeier; * 1981), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Josef Ortmeier (* 1946), deutscher Journalist
 Karl Ortmeier (* 1967), deutscher Eishockeyspieler 
 Martin Ortmeier (* 1955), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ortmeyer
 Herbert Ortmayr (* 1951), österreichischer Komponist, Organist und Dirigent
 Arno Ortmair, deutscher Filmproduzent